Ить — река в России, протекает по Даниловскому, Тутаевскому и Ярославскому районам Ярославской области; левый приток Волги. Длина — 68 км, площадь водосборного бассейна — 718 км².

Описание 
Река начинается среди Мишутинских высот, расположенных на юго-восточных склонах Даниловской возвышенности к северу от деревни Никитино Даниловского района. Её исток приурочен к крупному гидрографическому узлу, дающему начало, помимо Ити, рекам Касть, Ухра и Пеленга.

На всём своём протяжении Ить течёт в основном с севера на юг по территории Тутаевского и Ярославского районов. Впадает в Волгу (Горьковское водохранилище) в 2643 км от её устья по левому берегу у села Устье Ярославского района. К югу от места впадения в Волгу находится территория Ярославля (район Резинотехника).

В верхнем и среднем течении ширина русла меняется от 5 до 25 м, глубина — от 0,2 до 1,5 м; в нижнем течении ширина может достигать 60 м, а глубина 2,5 м. Средний расход воды составляет 4,77 м³/с.

Для Ити характерны развитые излучины в форме подков радиусом 300—400 м. В прошлом на реке были расположены мельницы; позже по Ити сплавляли лес.

Долина реки обладает высокими рекреационными качествами, которые используются с давних пор. Имеет место примечательный исторический ландшафт. По высокому правому краю долины произрастают липы, дубы и вязы, сочетающиеся с разнотравьем высокой поймы. В долине существует несколько пионерлагерей, строятся дачные посёлки. Весной Ить используется для спортивного сплава туристами-водниками.

С 2005 года прибрежная зона низовьев реки относится к числу памятников природы регионального значения. Площадь особо охраняемой природной территории — 119,9 га.

В месте впадения Ити в Волгу — в селе Устье — расположена церковь Смоленской иконы Божией Матери, построенная в 1771 году.

Притоки 
У Ити 17 притоков, общая длина которых составляет 195 км. Важнейшими среди них являются:
(указано расстояние от устья)

 0,3 км: Ирень (пр)
 14 км: Соньга (лв)
 14,2 км: Кондра (лв)
 20,5 км Рождественка (пр)
 26 км: Когаша (лв)
 34 км: Рога (лв)
 36 км: Митька (пр)
 38 км: Тоймина (лв)
 40 км: Вокшерка (лв)
 52 км: Холопка (лв)
 Белый (лв)

Населённые пункты у реки 
Даниловский район — Антонково, Никитино, Рыжиково, Осташево, Малахово, Самсоново, Крохино; Тутаевский район — Зайки; Даниловский район — Красново, Власово; Ярославский район — Починок, Дор, Дубовики, Курманово; Тутаевский район — Князево, Коломино, Гуреево, Дор, Обухово, Олехово, Борисово, Тимоханово, Суглобино; Ярославский район — Тарантаево, Кувшинцево, Ишманово, Аксенцево, Поповское, Спас, Дмитриевское, Павловское, Нестерово, Филисово, Дудинское, Филатово, Ватолино, Красное, Софино, Устье; Ярославль.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Рыбинского гидроузла до города Кострома, без реки Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 8010300212110000010552.

Галерея

Примечания

Ссылки 
  (группой экологов Детского эколого-биологического центра Дом Природы г. Тутаева Ярославской области)

Притоки Волги, впадающие в Горьковское водохранилище
Реки Даниловского района Ярославской области
Реки Тутаевского района
Реки Ярославского района Ярославской области
Реки Ярославля